Павел Яковлевич Любимов:
 Любимов, Павел Яковлевич  (1862—не ранее 1917) — русский вице-адмирал.
 Любимов, Павел Яковлевич (1912—?) — директор Калужского государственного педагогического института.